Су́дженское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в Яйском районе Кемеровской области.

Административный центр — село Судженка.

История 
Судженское сельское поселение образовано 17 декабря 2004 года в соответствии с Законом Кемеровской области № 104-ОЗ.

Население

Состав сельского поселения

Статистика 
На территории административного участка расположены: 3 общеобразовательные школы, 3 детских садика, 3 объекта культуры, объекты жизнеобеспечения.

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте района

Муниципальные образования Яйского района
Упразднённые сельские поселения Кемеровской области
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году